Transform est le quatrième album de Powerman 5000 publié en . Le disque contient également des vidéos de "Free" et de "Action".

Pistes de l'album 
 "Assess the Mess" – 0:32
 "Theme to a Fake Revolution" – 3:25
 "Free" – 3:50
 "Action" – 3:38
 "That's Entertainment" – 3:17
 "A is for Apathy" – 4:16
 "Transform" – 4:04
 "Top of the World" – 3:34
 "Song About Nuthin'" – 3:56
 "Stereotype" – 3:48
 "I Knew It" – 3:35
 "Hey, That's Right!" – 3:58
 "The Shape of Things to Come" – 3:37

Membres du groupe 
 Michael Cummings : Chant
 Adam Williams : Guitare
 Mike Tempesta : Guitare
 Adrian Ost : Batterie
 Sigve Sjursen : Basse

Album musical sorti en 2003
Album de Powerman 5000
Album produit par Joe Barresi
Album publié par DreamWorks Records